Korošak je lahko:

 Korošak, potok, desni pritok kamniške Bistrice
 Korošak, priimek več znanih ljudi